Suspense – sentimento di incertezza e ansietà con cui si segue l'evolversi di situazioni ricche di drammaticità e dall'esito incerto

Cinema e televisione 
 Suspense – film muto del 1913 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
 Suspense – film muto del 1919 diretto da Frank Reicher
 Suspense – film del 1930 diretto da Walter Summers
 Orgasmo (Suspense) – film del 1946 diretto da Frank Tuttle
 Suspense (The Innocents) – film del 1961 diretto da Jack Clayton
 Suspense – serie televisiva statunitense del 1949-1954
 Suspense – serie televisiva britannica del 1962-1963

Musica 
 Suspense – album delle Pink Lady del 1984
 Suspense – singolo di Toni Basil del 1984

Altro 
 Suspense – programma radiofonico statunitense del 1942-1962
 Suspense Magazine – mensile letterario statunitense